

Махари — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Махари — село в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства